Le terme ligne 153 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 153 du réseau ferroviaire national hongrois
 Ligne 153 des lignes ferroviaires en Suisse

Voir aussi